Квантовый вихрь () — топологический дефект, который проявляется в сверхтекучей жидкости и сверхпроводниках. Квантование циркуляции скорости в сверхпроводящих жидкостях отличается от квантования в сверхпроводниках, но сохраняется ключевое подобие, которое состоит в топологичности дефектов, а также в том, что они квантуются.

На оси квантового вихря отсутствует сверхтекучесть и сверхпроводимость. В сверхтекучей жидкости квантовый вихрь переносит угловой момент, что позволяет ей вращаться; в сверхпроводниках вихрь переносит магнитный поток (см. вихри Абрикосова).

История 
Двухжидкостные уравнения Ландау, которые описывают динамику гелия-4, не совпадают с классическими уравнениями Эйлера. А это означает, что двухжидкостная теория не вытекает из законов Ньютона. Таким образом, для понимания свойств He II на микроскопическом или молекулярном уровне необходимо использовать квантовую теорию. В пользу этого также говорит и тот факт, что при таких низких температурах длина волны де Бройля

 

( — Постоянная Планка,  — масса атома гелия,  — постоянная Больцмана) атома гелия, движущегося с тепловой скоростью, становится величиной одного порядка с межатомными расстояниями. Поэтому здесь кардинальную роль играет то, что атомы гелия-4 удовлетворяют статистике Бозе-Эйнштейна, а для понимания микроскопического поведения He II необходимо использовать первичные принципы квантовой теории. По этой причине He II называют квантовой жидкостью.

Но двухжидкостные уравнения Ландау, которые составляют фундамент описания и объяснения свойств He II, не содержат постоянной Планка, и в этом смысле они также принадлежат к классике, как и уравнения Эйлера.

Состояние проблемы с He II кардинально изменилось в 1948 году, после ключевой работы Онсагера. Ричард Фейнман и независимо Алексей Абрикосов в 1955 году также пришли к аналогичному результату. Они выдвинули предположение, что квант действия непосредственно должен входить в макроскопическую двухжидкостную теорию Ландау с помощью введения условия квантования циркуляции скорости сверхтекучей компоненты:

 

где  — целое. Отсюда вытекает, что вихри сверхтекучей компоненты квантуются.

Следует отметить, что квантование циркуляции скорости похоже на условия квантования Бора-Зоммерфельда в ранней квантовой теории. Последнее условие означает, что адиабатические инварианты классического (детерминированного) движения должны соответствовать дискретному набору состояний, то есть:

 

где  и  — каноничные координаты, а интеграл берется по периоду движения.

Эти квантовые условия не выводятся из какой-то теории, а постулируются. Единственным критерием их справедливости является эксперимент.

Экспериментальная проверка 

В 1961 году Вайнен получил первое экспериментальное подтверждения того, что циркуляция сверхтекучей компоненты квантована. Позднее это было подтверждено фундаментальными экспериментами Рейфилда и Рейфа.

Вихревые нити, создающиеся в сверхтекучей компоненте, играют фундаментальную роль в поведении He II, поскольку через них в макроскопическую динамику непосредственно входит постоянная Планка. Пионерскую работу Вайнена по наблюдению этого макроскопического квантового эффекта повторили в более расширенном варианте Уитмор и Циммерман, которые модернизировали первичную методику эксперимента. На практике проводилось измерение отношения плотности нормальной и сверхтекучей компонент He II, путём измерения наведённой электродвижущей силы на измерительном контуре. В результате было выявлено, что отношения плотностей в большинстве случаев есть квантованная величина, а те состояния, где квантование отсутствует — нестабильны.

Примечания

Литература 
 L.Onsager, неопубликованное сообщение на Конференции по физике низких температур в Шептер Айленд.
 Feynman R. P., Progress in Low Temperature Physics, v.1 (ed. C. J. Cortner), North-Holland, Amsterdam, 1955, p. 36.
 
 Hagen Kleinert (1985), «Towards a Quantum Field Theory of Defects and Stresses--Quantum Vortex Dynamics in a Film of Superfluid Helium», Int. J. Engng. Sci. 23, 927 (1985), online readable PDF.
 Kleinert, H. Gauge Fields in Condensed Matter, Vol. I, « SUPERFLOW AND VORTEX LINES», pp. 1–742, World Scientific (Singapore, 1989); Paperback ISBN 9971-5-0210-0  (также доступна на сайте: Vol. I . Read pp. 618—688).
 H. Kleinert, Multivalued Fields in in Condensed Matter, Electrodynamics, and Gravitation'', World Scientific (Singapore, 2008) (также доступна на сайте  ).
 Паттерман С. Гидродинамика сверхтекучей жидкости. Пер. с англ. Г. Ф. Жарикова, Ю. Л. Кухаренко, А. А. Собянина, М.: Мир, 1978. — 520 с.
 Физическая энциклопедия. Т. 1. Гл.ред. А. М. Прохоров. М.: Сов. энциклопедия. 1988.- 704 с. (См. статью «Жидкий гелий» на странице 425).
 А. А. Абрикосов. «Сверхпроводники второго рода и вихревая решетка». Нобелевская лекция , УФН, том 174, выпуск 11, ноябрь 2004
 

Квантовая физика
Нанотехнология